Telford
Telford (Pensilvânia)
Telford (Tennessee)
Thomas Telford
A.F.C. Telford United

Desambiguação